Влайковац (, , ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1178 жителей (по переписи населения 1991 года — 1328 жителей).

Демография 
В селе Влайковац, по переписи 2002 года проживали 929 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,5 лет (39,7 года у мужчин и 41,2 года у женщин). В селе есть 345 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,41.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Дворец в Влайковаце

Населённые пункты Воеводины